Череп — кістяк голови черепних тварин, а також хрящова капсула, що захищає мозок у головоногих молюсків.
 Лицевий череп
 Мозковий череп

 Череп Валерій Іванович — український політик.
 Череп Тетяна Павлівна (1974) — українська поетеса і журналіст.
 «Череп» — прізвисько кримінального авторитета Ігоря Ткаченко.